Plural d'artiga
 Municipis francesos:
 Artigues (Alts Pirineus)
 Artigues (Arieja)
 Artigues (Aude)
 Artigues (Var)
 Artigues (Badalona), barri del districte 6